Бли () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Ланьё. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01047.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 33 км восточнее Лиона, в 40 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 886 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 573 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 456 были экономически активными, 117 — неактивными (показатель активности — 79,6 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 456 активных жителей работали 431 человек (234 мужчины и 197 женщин), безработных было 25 (9 мужчин и 16 женщин). Среди 117 неактивных 55 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн